Ліга Умаглесі 2008—2009 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдруге здобув ВІТ Джорджія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тбілісі) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Грузії 2008—2009.
2. Клуб Мецхеті (Ахалціхе) не заявився на наступний сезон через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Тури 1-20

Тури 21-30

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2008–2009
Грузія
Грузія
2008 у Грузії
2009 у Грузії
2008 у грузинському спорті
2009 у грузинському спорті